Клас:
 Клас — в церковнославянском языке ко́лос.

Фамилия 
 Клас, Анна Иосифовна (1912—1999) — пианистка и педагог, заслуженная артистка Эстонской ССР.
 Клас, Жорж (1920—1994) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Клас, Питер (ок 1597—1661) — голландский художник, мастер натюрморта.
 Клас, Эри (1939—2016) — эстонский дирижёр, педагог, народный артист СССР (1986), сын Анны Клас.

Имя 
 Уггла, Клас — шведский военачальник и адмирал, барон.
 Хеда, Виллем Клас — голландский живописец, мастер натюрморта.

См. также